Downs (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Downs (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Lila Downs (Tlaxiaco, Oaxaca, 1968), cantant i compositora mexicana
 Micah Downs (1986, Kirkland, Washington, EUA), jugador de bàsquet estatunidenc que juga en la posició d'aler